Појам  може да се односи на:
Таупо (Нови Зеланд), град на Новом Зеланду
Таупо, језеро на Новом Зеланду